

Patronyme 

 Agustín Barrios Mangoré (1885-1944), compositeur et musicien paraguayen ;
 Ángel Barrios (1882-1964), compositeur et musicien espagnol ;
 Arturo Barrios (1962-), athlète mexicain naturalisé américain ; 
 Fernando Gutiérrez Barrios (1927-2000), homme politique mexicain ; 
 Gerardo Barrios (1813–1865), homme politique salvadorien ;
 
 Greicys Barrios, femme politique vénézuélienne ;
 Justo Rufino Barrios (1835–1885), général et un homme politique guatémaltèque ;
 Lucas Barrios (1984-), footballeur paraguayen d'origine argentine ;
 Miguel de Barrios (1625-1701), historien et poète espagnol ;
 Sara Barrios (2000-), joueuse espagnole de hockey sur gazon ;
 Yarelys Barrios (1983-), athlète cubaine.

Toponyme 

 Barrios de Colina, municipalité espagnole de la province de Burgos ;
 Edmundo Barrios, paroisse civile au Venezuela
 Los Barrios, ville espagnole de la province de Cadix ;
 Puerto Barrios, ville du Guatemala.